Inselstraße 27 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Inselstraße 27 in Cottbus, siehe Liste der Baudenkmale in Cottbus
 Inselstraße 27 (Düsseldorf)
 Inselstraße 27 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Ost
 Inselstraße 27 in Oberhausen, siehe Liste der Baudenkmäler in Oberhausen

Siehe auch:
 Inselstraße